Miejscowości w USA:
 Henning – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Henning – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Henning – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Lauderdale
Gminy w USA:
 Henning (ang. Henning Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail